

Geografia
 Tagawa – città giapponese della prefettura di Fukuoka
 Distretto di Tagawa – distretto della prefettura di Fukuoka, in Giappone

Persone
 Cary-Hiroyuki Tagawa – attore giapponese naturalizzato statunitense
 Félix Tagawa – allenatore ed ex calciatore tahitiano
 Kenzo Tagawa – judoka giapponese
 Kyōsuke Tagawa – calciatore giapponese